Андре́й Давы́дов: Давыдов, Андрей Александрович (род. 1954) — российский социолог.
 Давыдов, Андрей Борисович (ок. 1732 — после 1780) — офицер Российского императорского флота, капитан 1 ранга.
 Давыдов, Андрей Владленович (род. 1951) — советский и российский актёр.
 Давыдов, Андрей Павлович (1932—2019) — слесарь-инструментальщик Новгородского завода, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Андрей Юрьевич (род. 1957) — российский иконописец.
 Давыдов, Андрей Яковлевич (1923—1993) — советский танкист.